High energy peut faire référence à :

 High energy physics est le nom en anglais pour physique des particules, une branche de la physique traitant de particules subatomiques et les rayonnements ionisants
 Hi-NRG, une sorte de dance music
 , 1976
 , 1976
 High Energy, un album de jazz du trompettiste de Jazz américain Freddie Hubbard de 1974
 High Energy (chanson de Evelyn Thomas), 1984
 High Energy, une équipe de lutte professionnelle constituée de Owen Hart et de Koko B. Ware.

Voir aussi 
 

Homonymie